NGC 4987 (другие обозначения — UGC 8216, MCG 9-22-15, ZWG 271.13, PGC 45502) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Гончие Псы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4987
Гончие Псы (созвездие)